Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1948 fand vom 24. bis 26. September in Rom statt. Bei der Premiere dieses Wettbewerbs waren sechs Mannschaften beteiligt. Die deutsche Mannschaft gehörte nicht dazu. Die Tschechoslowakei wurde ohne Satzverlust erster Europameister.

Modus 
Die sechs Teilnehmer waren in einer Gruppe zusammengefasst und spielten „jeder gegen jeden“. Die Mannschaft, die am Ende den ersten Platz der Tabelle belegte, war Sieger des Turniers.

Spielplan

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1948
Sportveranstaltung 1948
Europameisterschaft der Manner 1948
Sportveranstaltung in Rom